Тиней (Tineius) е име на:

 Квинт Тиней Руф (консул 127 г.), суфектконсул 127 г.
 Квинт Тиней Сакердот (консул 158 г.), консул 158 г.
 Квинт Тиней Руф (консул 182 г.), консул 182 г.
 Квинт Тиней Клемент, консул 195 г.
 Квинт Тиней Сакердот (консул 219 г.), суфектконсул 192 г., консул 219 г.
 Тинея, дъщеря на Квинт Тиней Сакердот (консул 219 г.), внучка на Авидий Касий, съпруга на Тит Клодий Пупиен Пулхер Максим
 Луций Клодий Тиней Пупиен Бас, проконсул на Кирена 250 г.
 Марк Тиней Овиний Каст Пулхер, суфектконсул 274 г., правнук на римския император Пупиен